The Album (álbum de ABBA) - Álbum do grupo sueco de música pop ABBA
 The Album (álbum de Blackpink) - Álbum do grupo feminino sul-coreano Blackpink
 The Album (álbum de Dana International) - Álbum da cantora israelense de música dance e pop Dana International
 The Album (álbum de CO.RO.) - Álbum do grupo de eurodance CO.RO.


Desambiguação
Desambiguações de música